Contea di Medina o Medina County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Medina (Ohio)
 Contea di Medina (Texas)